Плац (нем. Platz, от франц. place — место, площадь; англ. parade-ground):
 Плац — часть словосочетания в названии площади:
 Семёновский плац;
 Кадетский плац;
 Плац-Парад
 Александерплац;
 Паризер-Плац
 Шток-им-Айзен-плац;
 Маркс-Энгельс-Плац
 Плац — площадь для воинских строевых занятий, военных упражнений, парадов, смотров.

Топоним 
 Плац — посёлок в Германии.

Иное 
 Плац Вильсона — станция метро.
 Плац Конституции — станция метро.
 Toyota Platz — легковой автомобиль.

См. также